Капан () — місто у Вірменії, адміністративний центр марзу (області) Сюнік
 Капан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна